Angela Cantelli Cavazza, citata anche come Angiola (fl. XVII-XVIII secolo) – pittrice italiana
 Francesco Paolo Cantelli (1875-1966) – matematico e statistico italiano
 Disuguaglianza di Cantelli
 Lemma di Borel-Cantelli
 Teorema di Glivenko-Cantelli
 Giacomo Cantelli (1643-1695) – cartografo italiano
 Girolamo Cantelli (1815-1884) – patriota e politico italiano
 Guido Cantelli (1920-1956) – direttore d'orchestra italiano